Die International Lawn Tennis Challenge 1924 war die 19. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzte sich Australien gegen Frankreich mit 3:2 durch. Im vom 11. bis 13. September stattfindenden Finale behielt schließlich jedoch Titelverteidiger USA mit 5:0 wie bereits im Vorjahr klar die Oberhand. Die USA sicherten sich somit den bisher neunten Titel und den fünften in Folge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 24 Länder an dem Bewerb teil. Damit wurde zum vierten Mal in Folge ein neuer Teilnehmerrekord erzielt. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 17 Teams an. Für Neuseeland und Ungarn war es jeweils die erste Teilnahme an der International Lawn Tennis Challenge.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus sechs Teilnehmern. Für das Kaiserreich China, Kuba und Mexiko waren es die ersten Auftritte im Bewerb.

Das Turnier

Europazone

1. Runde

2. Runde bis Finale

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte wie bereits im Vorjahr Australien über Frankreich, und zog damit zum dritten Mal in Serie ins Finale gegen den Titelverteidiger USA ein.

Finale 
Die USA mussten im Spiel um den Titel lediglich einen einzigen Satz (im Doppel) abgeben, und sicherten sich zum fünften Mal in Folge den Titel.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cup (englisch)

Einzelnachweise 

1924
Tennisturnier 1924